essengouduil
 gewone gouduil
 iepengouduil
 lindegouduil
 populierengouduil
 saffraangouduil
 wilgengouduil
 wintergouduil